Самуи́л Фрид: Фрид, Самуил Борисович (1884—1962) — советский скрипач, музыкальный журналист и писатель.
 Фрид, Самуил Рувимович (1909—1985) — советский кинооператор и режиссёр.